Eredivisie (1959/1960) była 4. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Sparta Rotterdam. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Henk Groot, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 38 goli.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
AFC Ajax - Feijenoord Rotterdam 5 -1

AFC Ajax został mistrzem Holandii.

Baraż o utrzymanie 
USV Elinkwijk - Blauw-Wit Amsterdam 1 - 0

USV Elinkwijk utrzymał się w Eredivisie.

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1959 w Holandii
1960 w Holandii